Gibraltar Premier Division 2016/2017 (även känd som Argus Insurance Premier Division på grund av sponsorskäl) var den 118:e säsongen av högstaligan i fotboll i Gibraltar sedan starten. Tio lag deltog i ligan. Europa vann ligan och blev mästare i Gibraltar när man tog sin 7:e titel. Man bröt samtidigt Lincoln Red Imps svit med 14 ligavinster i rad.

Lag

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Kvalspel

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Referenser

2016 i Gibraltar
2017 i Gibraltar
Fotbollssäsongen 2016/2017
2016/2017